TNU steht als Abkürzung für:

 Bahnhof Nürtingen
 Transnationales/multinationales Unternehmen
 Terrestrial Neutrino Units  (siehe geoneutrino)

MNK